Gundersheim ist der Name folgender Orte:

 Gundersheim, Ortsgemeinde im Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Gundersheim (Gemeinde Kirchbach), Ortschaft der Gemeinde Kirchbach, Bezirk Hermagor, Kärnten